Зюзь Володимир Іванович (1948—2014) — вояк батальйону «Айдар», лейтенант запасу, учасник російсько-української війни.
 Зюзь Іван Іванович (1923—1944) — радянський воїн, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
Українські прізвища